Reuma o reumatisme, conjunt de malalties autoimmunitàries 
 Reuma o flegma, fluid mucós segregat per membranes de les vies respiratòries en els humans i altres animals
 Reuma o esput, matèria expectorada de les vies respiratòries